Een verkeersweg:
 N339 (België)
 N339 (Frankrijk)
 N339 (Nederland), zie Provinciale weg 339
 N339 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing